Dunoise ist Namensbestandteil folgender Gemeinde:

 La Celle-Dunoise, Gemeinde im Département Creuse, Frankreich
 Bussière-Dunoise, Gemeinde im Département Creuse, Frankreich

Siehe auch:

 Dunois